La competició de dobles femenins va ser una de les cinc proves del programa de tennis als Jocs Olímpics d'Anvers de 1920. La competició es va disputar entre el 17 i el 24 d'agost de 1920 i va comptar amb la participació de nou parelles de cinc nacions. Fou la primera edició en la qual es disputà aquest esdeveniment dins el programa olímpic.

Classificació

Quadre 

La final de consolació no es va disputar perquè la parella belga formada per Marie Storms i Fernande Arendt no es van presentar al partit, de manera que la parella francesa formada per Élisabeth d'Ayen i Suzanne Lenglen van aconseguir automàticament la medalla de bronze.

Bibliografia 
 Belgium Olympic Committee (1957). Olympic Games Antwerp 1920: Official Report. 
 Wudarski, Pawel (1999). "Wyniki Igrzysk Olimpijskich " (PDF). [Consulta: 9 agost 2011]

Enllaços externs 
 Quadre dobles femenins  a ITF 
 Quadre dobles femenins  a Sports-Reference 

Femeni Doble